Ohanes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ohanes (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Ohanes (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar